Децембарске или просиначке жртве 1918. године је назив за оружани инцидент који се догодио 5. децембра 1918. године у Загребу, на Тргу Бана Јелачића. У инциденту су учествовали побуњени припадници бившег Краљевског хрватско-угарског домобранства (25. и 53. пука) и морнари из Далмације, бивши припадници Аустроугарске ратне морнарице. На челу загребачке полиције је био др. Грга Будислав Ангјелиновић.

До инцидента је дошло неколико дана након што је делегација Народног већа Државе СХС отпутовала у Београд и регенту Александру предала адресу којом је тражила безусловно уједињење Државе СХС и Краљевине Србије. Инцидент је резултат несугласица међу различитим политичким струјама у Хрватској. 

Циљ побуне је била успостава независне хрватске републике. Један од вођа побуне је био бивши аустроугаски капетан Јосип Мецгер (Josip Metzger), каснији организатор усташког логора у Јанка Пусти, генерал НДХ и ратни злочинац. 

Према тврдњама др. Ивана Пернара, који је са прозора посматрао сукоб, у побуни је учествовало најмање 600 наоружаних војника са 2 митраљеза, а поворци су се прикључили и грађани. Пошто су војници на силу покушали да разоружају морнаре, дошло је до пушкарања. Побуњеници су отворили ватру из митраљеза, а морнари су им узвратили. Погинуло је 13, а рањено 17 учесника побуне, углавном војника. За разлику од побуњеника, који су се налазили на отвореном простору, међу морнарима није било повређених, јер су се налазили у заклонима.

Хрватски сепаратисти су касније покушавали да прикажу овај инцидент као сукоб хрватских родољуба са српском војском и жандармеријом, што се и данас ради иако је то био унутрашњи хрватском сукоб везан за уједињење у новоформирану државу.

Референце

Историја Загреба
1918.
Стварање Краљевине СХС